Benedikt, keresztnév
 Benedikt szlovén település